Нехорићи могу да буду:

 Нехорићи (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Нехорићи (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ